Kayu Besi (Namang), een plaats in Indonesië
Kayu Besi (Puding Besar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing